Densus steht für
Densuș, Ort in Rumänien 
Sempronius Densus, († 69) römischer Prätorianer